Pedro Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Pedro Rodríguez (Kardinal) († 1310), französischer Geistlicher, Bischof von Burgos
 Pedro Rodríguez (1940–1971), mexikanischer Automobilrennfahrer
 Pedro Rodríguez (Rennfahrer, 1994) (* 1994), spanischer Motorradrennfahrer 
 Pedro Álvaro Rodríguez (* 1966), ecuadorianischer Radrennfahrer
 Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma (* 1987), spanischer Fußballspieler, siehe Pedro (Fußballspieler, 1987)